Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (finale)
 Björn Borg (campione)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Sandy Mayer (semifinali)

 Corrado Barazzutti (secondo turno)
 Dick Stockton (secondo turno)
 Ilie Năstase (primo turno)
 Wojciech Fibak (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1978